Чемпіонат Шотландії з футболу 1952—1953 — 56-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 6 вересня 1952 та фінішував 7 травня 1953. Свій двадцять восьмий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1953
Шотландія
Шотландія